Bergenstammia är ett släkte av tvåvingar. Bergenstammia ingår i familjen dansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dansflugor
Bergenstammia